Frezza ist der Familienname folgender Personen:
 Alberto Frezza (* 1989), italienischer Schauspieler
 Andrea Frezza (1937–2012), italienischer Regisseur und Drehbuchautor
 Fortunato Frezza (* 1942), italienischer Geistlicher
 Giammarco Frezza (* 1975), italienischer Fußballspieler
 Giovanni Frezza (* 1972), italienischer Kinderdarsteller
 Giovanni Girolamo Frezza (1659–1730), italienischer Graveur
 Luigi Frezza (1783–1837), italienischer Kardinal
 Orazio Frezza (17. Jahrhundert), italienischer Maler

Frezza bezeichnet:
 Frezza (Mixgetränk), finnische Kaffee-Mix-Getränke